Дифферда́нж (, , ) — город в герцогстве Люксембург, расположенное в округе Люксембург. Входит в состав кантона Эш-сюр-Альзетт и является центром одноимённой коммуны.

Население 

Население составляет 21346 человек (на 2008 год), в коммуне располагаются 8484 домашних хозяйств. Занимает площадь 22,18 км² (по занимаемой площади 43 место из 116 коммун). Наивысшая точка коммуны над уровнем моря составляет 427 м. (37 место из 116 коммун), наименьшая 277 м. (87 место из 116 коммун).

Ссылки 
 www.differdange.lu — Официальный сайт коммуны.

Примечания 

Коммуны Люксембурга